Венсан Симон (; 28 сентября 1983, Таити) — таитянский футболист, защитник сборной Таити и футбольного клуба «Пираэ».

Карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2003 году выступлениями за команду клуба «Пираэ», в которой провел восемь сезонов.

в 2011 году Симон присоединился в состав клуба «Дрэгон». В сезоне 2011/12 он стал чемпионом Таити. В 2014 году вернулся в родной «Пираэ».

Выступление за сборную 
В 2004 году Симон дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Таити. На данный момент Симон провел в форме главной команды страны 25 матчей и смог забить 1 гол.

В составе сборной был участником Кубка наций ОФК 2004, 2012 и 2016. На Кубке наций ОФК 2012 года, который проходил на Соломоновых островах таитянци впервые в истории завоевали титул победителя турнира. Симон также участвовал в розыгрыше Кубка конфедераций 2013 в Бразилии. На Кубке конфедераций Симон провалил тест на допинг Туаминогептан. Его дисквалифицировали до 7 февраля 2014 года.

Голы за сборную

Достижения 
  «Пираэ»
 Чемпион Таити: 2005/06

  «Дрэгон»
 Чемпион Таити: 2011/12

  Сборная Таити
 Победитель Кубка наций ОФК: 2012

Международная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Таити
Игроки сборной Таити по футболу
Игроки ФК «Пираэ»
Игроки ФК «Дрэгон»